

Wydarzenia 

 Po śmierci Tutanchamona władzę w Egipcie objął jego wezyr Aj.

Zmarli 
 Tutanchamon - faraon Egiptu

-86